Хэйлунцзян:

 Хэйлунцзян — провинция в северо-восточной части Китая.
 Хэйлунцзян — провинция Северо-Восточной части Китайской республики.